The Fly (verhaal), een kort verhaal uit 1957 van George Langelaan
 The Fly (1958), een sciencefictionfilm gebaseerd op het verhaal
 Return of the Fly (1959), het eerste vervolg op bovengenoemde film
 Curse of the Fly (1965), het tweede en laatste vervolg op bovengenoemde film
 The Fly (1986), een remake van de eerste film
 The Fly II (1989), het vervolg op bovengenoemde remake

 The Fly (achtbaan), een wildemuis-achtbaan in Canada's Wonderland
 The Fly (blad), een Brits maandblad
 Fly (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk.
 The Fly (strip), een Amerikaans stripverhaal
 The Fly (U2), een nummer van U2